Radiomuseum (Boeschepe), een museum in Frankrijk
 Radiomuseum (Eernegem), een museum in het Belgisch dorp Eernegem
 Radiomuseum (Rotterdam), een museum in de Nederlandse stad Rotterdam